Франческо дель Бальцо () может означать:

 Франческо дель Бальцо — граф Кастро и Удженто
 Франческо I дель Бальцо — граф Андрии, Монтескальозо и Скуиллаче, сеньор де Берр, де Мизон и де Тиано, герцог Андрии
 Джованни Франческо дель Бальцо — граф Алессано, сеньор Мольфетты, Джовинаццо и Спеккьи